

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo édité par  en 1986 ;
 , société d'édition de jeux vidéo fondé en 1990.
 Renegade, une voiture dans le jeu Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars.

Cinéma 

 , film italien d' sorti en 1987 ;
 , titre original de Blueberry, l'expérience secrète, film français de Jan Kounen sorti en 2004.

Télévision 

 , titre original de la série télévisée américaine Le Rebelle diffusée du  au .

Musique

Groupe 

 , groupe de rock fondé en 1983.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , troisième album de  sorti le  ;
 , album du groupe de rock irlandais  sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  feat.  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe de punk-rock américain  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe de rock américain Styx présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kavinsky présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 , montagnes russes en bois du parc Valleyfair ;
 , procédure concernant le contrôle aérien ;
 , ring du catcheur Richard C. Williams.
 Renegade Press : maison d'édition de comics américaine (parfois nommée seulement Renegade).

Voir aussi